2-(2-amino-ethylamino-)ethanol
 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur